Papa Gregorio II – papa della Chiesa cattolica
Gregorio II di Agrigento – vescovo cattolico
Gregorio II di Alessandria – papa della Chiesa greco-ortodossa
Gregorio II – patriarca di Costantinopoli
Gregorio II di Napoli – duca di Napoli
Gregorio II Youssef-Sayour – patriarca cattolico melchita